Kopfüber ist die Bezeichnung für:
 Kopfüber (1998), australischer Film von Ana Kokkinos
 Kopfüber (2013), deutscher Film von Bernd Sahling

Siehe auch:
 Kopfüber in Amerika, US-amerikanischer Film von Albert Brooks aus dem Jahr 1985
 Kopfüber in die Nacht, US-amerikanischer Film von John Landis aus dem Jahr 1985
 Kopfüber ins Glück, deutscher Film von Hans Steinhoff aus dem Jahr 1931